Kristallkulan kan avse: 

 Kristallkulan (fotboll) – ett pris som tidningen GT delar ut varje år till den som den anser vara årets bästa fotbollsspelare i Västsverige
 Kristallkulan (Humanisterna) – ett pris som instiftats av Humanisterna år 2005 i syfte att motverka pseudovetenskap